Ивонн Мойсбургер (; родилась 3 октября 1983 года в Дорнбирне, Австрия) — австрийская профессиональная теннисистка; победительница одного турнира WTA в одиночном разряде.

Общая информация 
Ивонн — одна из четырёх детей Хеди и Оскара Мойсбургеров; у неё есть сестра Сильвия и два брата — Инго и Раймунд.

Австрийка в теннисе с восьми лет.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (27)

Победы (15)

Поражения (12)

Финалы турниров ITF в парном разряде (17)

Победы (9)

Поражения (8)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в квалификационном турнире.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 

 
 
 

Теннисисты Австрии